

Astronomia 
 Couder – cratere lunare

Persone 
 André Coude – astronomo francese
 Juan Manuel Couder – tennista spagnolo
 Louis-Charles-Auguste Couder – pittore francese